Heer může být:

Příjmení 
 Friedrich Heer (1916–1983), rakouský historik
 Kamal Heer (*1973), pandžábský hudebník a zpěvák
 Oswald Heer (1809–1883), švýcarský botanik a zoolog

Jiné významy 
 Německá armáda
 Heer (Wehrmacht)
 Heer (Maastricht), část města Maastrichtu